Stormy (lied) - single van Classics IV
 Stormy (Hank Williams Jr.) - album van Hank Williams Jr.
 Stormy (film) - Amerikaanse film uit 1935